Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2015 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Novak Đoković, der das Turnier erneut gewann. Wie im Vorjahr besiegte er im Endspiel Roger Federer.

 Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships fand für die Herren vom 22. bis 24. Juni 2015 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

 Setzliste 

 Hauptrunde 

 Viertelfinale, Halbfinale, Finale 

 Obere Hälfte 
 Obere Hälfte 1 

 Obere Hälfte 2 

 Obere Hälfte 3 

 Obere Hälfte 4 

 Untere Hälfte 
 Untere Hälfte 1 

 Untere Hälfte 2 

 Untere Hälfte 3 

 Untere Hälfte 4 

 Weblinks 
 Draw auf wimbledon.com (englisch)

Herreneinzel
2015